Dekan steht für:

 Dekan (Amtsbezeichnung), Amtsbezeichnung eines in Besoldungsgruppe A 15 eingruppierten Amtes eines Beamten in Deutschland
 Dekan (Hochschule), Vorsteher und Sprecher einer Fakultät oder eines Fachbereichs
 Dekan (Kirche) oder Dechant, in einigen Kirchen der Vorsteher einer regionalen Gruppe von Priestern oder Pfarrern
 Dekan (Astrologie), Bezeichnung für jeweils ein Drittel eines der 12 Abschnitte des Tierkreises
 Dekan, selten verwendete Bezeichnung einer chemischen Verbindung aus der Gruppe der Alkane, siehe n-Decan
 Dekan, Bezeichnung eines 10-tägigen Monatsabschnitts im Alten Ägypten, siehe Dekade (Altägypten)
 Der Dekan, Roman von Lars Gustafsson (2003)

Personen:
 Anton Dekan (* 1948), österreichischer Schriftsteller und Musiker
 Ján Dekan (1919–2007), slowakischer Archäologe und Historiker

Siehe auch:
 Domdekan (kirchliches Amt)
 Dekanat (Amt oder Bezirk eines Dekans)
 Dekkan (Teil des indischen Subkontinents)
 Decan (Begriffsklärung)
 Dechant (Begriffsklärung)